Ментон:
 Ментон (Ментона) — город на юге Франции на границе с Италией.
 Ментон — замок в Ментон-Сен-Бернар, в нескольких километрах к югу от Анси, Франция.
 Ментон — химическое вещество, относящееся к терпеноидам.
 Ментон (Ментона) — дуэльный пистолет, производился в Англии в конце XVIII — начале XIX веков.
 Ментон, Франсуа де (1900—1984) — французский политик и профессор права.
 Ментон — город в штате Техас, США.